Jméno a příjmení Aaron Cohen se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Aaron Cohen (1981) — americký zápasník - judista
Aaron Cohen (1931-2010) — americký úředník NASA